Ядрино — название населённых пунктов в России:

 Ядрино — село в Архаринском районе Амурской области.
 Ядрино — деревня в Мценском районе Орловской области.
 Ядрино  — село в Ядринском районе Чувашии.

См. также 
 Ядрин